Ареа Индустријале С 159 () је насеље у Италији у округу Фођа, региону Апулија.

Према процени из 2011. у насељу је живело 8 становника. Насеље се налази на надморској висини од 13 м.

Види још 
 Покрајине Италије
 Италијани

Референце

Литература

Спољашње везе 

 
 
 

Насеља у округу Фођа
Википројект географија/Насеља у Италији